Patrick ou Pat Lawlor sont des noms pouvant désigner:

 (1893-1979), journaliste et auteur néo-zélandais
Patrick Lawlor (1923-1993), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1948), joueur irlandais de hurling
 (né en 1951), designer américain de jeux vidéos et pinball

Voir aussi

Lawlor, Patrick